Чемпиона́т Второ́й ли́ги Ла́твии по футбо́лу 2001 го́да () — 10-й сезон Второй лиги Латвии по футболу.

Региональные турниры

Рига 

Время проведения: 25 мая — 18 сентября

Турнирная таблица

Золотой матч

|}
Команда «Юнайтед Ойлс» квалифицировалась, но отказалась от участия в финальном турнире.

Видземе 
Время проведения: 12 мая — 29 сентября

Турнирная таблица

Курземе 
Время проведения: 12 мая — 15 сентября

Турнирная таблица

Северо-Восточная Латвия 
Время проведения: 28 апреля — 16 сентября

Турнирная таблица

Финальный турнир 
Время проведения: 30 сентября — 3 ноября

Турнирная таблица

* Команда «Юнайтед Ойлс» отказалась от участия в финальном турнире.

Результаты матчей

См. также 
 Высшая лига Латвии по футболу 2001
 Первая лига Латвии по футболу 2001
 Кубок Латвии по футболу 2001

Ссылки 
 Статистика сезона на RSSSF

2001
Футбол в Латвии в 2001 году